Tour de Ski 2021 var den 15:e upplagan av Tour de Ski och arrangerades i Val Müstair i Schweiz samt i Toblach och Val di Fiemme i Italien den 1 till 10 januari 2021. Touren var en del av världscupen i längdåkning 2020/2021 och bestod av åtta etapper, varav två sprintar och sex distanslopp. Regerande mästare från Tour de Ski 2019/2020 var Therese Johaug, Norge, och Aleksandr Bolsjunov, Ryssland.

Touren vanns av Jessie Diggins, USA, och Aleksandr Bolsjunov. Det var Diggins första totalseger i Tour de Ski, med en tredjeplats 2018 som tidigare bästa resultat. Hon blev även den första icke-europeiska åkaren att vinna touren och den första icke-norska kvinnan att vinna sedan 2013 då Justyna Kowalczyk vann. Bolsjunov vann sin andra Tour de Ski och försvarade sin seger från föregående säsong. Hans segermarginal till tvåan Maurice Manificat var 3 minuter och 24 sekunder vilket är den största segermarginalen i Tour de Ski någonsin, då det tidigare rekordet hölls av Martin Johnsrud Sundby som 2016 hade en segermarginal på 3 minuter och 16 sekunder till tvåan i tävlingen.

För andra året i rad tävlade åkarna även om poäng som delades ut vid sex tillfällen: i de två sprintloppen och som spurtpriser i tre av distansloppen. Vinnaren av poängligan var den som hade samlat ihop flest poäng i slutet av touren. Slutsegrare i poängligan blev Linn Svahn, Sverige, och Aleksandr Bolsjunov.

Precis som förra säsongens Tour de Ski var den avslutande etappen en masstart till skillnad från jaktstart som i tidigare säsonger, vilket innebär att vinnaren av touren är den som har bäst sammanslagen tid från de åtta etapperna och inte nödvändigtvis den som vinner den sista etappen.

På grund av coronaviruspandemin valde det norska skidförbundet att inte delta i säsongens Tour de Ski, varför inga norska idrottare deltog i tävlingarna. Therese Johaug kunde därmed inte försvara sin titel från föregående säsong.

Tävlingsprogram

Tourställning

Damer 
Slutställning efter 8 av 8 tävlingar.

Herrar 
Slutställning efter 8 av 8 tävlingar.

Resultat

Distribution av bonussekunder och poäng 

 Etapp 1: Bonussekunder tilldelas de 30 åkare som kvalificerat sig från sprintkvalet, där de som når final får mellan 42 och 60 sekunder, de som når semifinal 22–32 sekunder och de som når kvartsfinal 4–10 sekunder. Intjänade bonussekunder subtraheras från åkarens tid i sprintkvalet, vilken i sin tur adderas till åkarens sammanlagda tid i touren. Poäng delas ut till de tio bästa åkarna efter finalheaten.
 Etapp 2: Inga bonussekunder delas ut. Poäng delas ut som spurtpris till de tio främsta åkarna vid mellantiden för 3,3 km (damer) respektive 4,5 km (herrar).
 Etapp 3: Inga bonussekunder eller poäng delas ut.
 Etapp 4: Inga bonussekunder delas ut. Poäng delas ut till de tio åkarna med bäst tid från start till den första mellantiden vid 2,1 km (damer) respektive 1,7 km (herrar).
 Etapp 5: Inga bonussekunder eller poäng delas ut.
 Etapp 6: Bonussekunder delas ut som spurtpris till de tio främsta åkarna vid mellantiden för 6 km (damer) respektive 8,5 km (herrar). Poäng delas ut som spurtpris till de tio främsta åkarna vid mellantiden för 2,3 km.
 Etapp 7: Bonussekunder tilldelas de 30 åkare som kvalificerat sig från sprintkvalet, där de som når final får mellan 42 och 60 sekunder, de som når semifinal 22–32 sekunder och de som når kvartsfinal 4–10 sekunder. Intjänade bonussekunder subtraheras från åkarens tid i sprintkvalet, vilken i sin tur adderas till åkarens sammanlagda tid i touren. Poäng delas ut till de tio bästa åkarna efter finalheaten.
 Etapp 8: Inga bonussekunder delas ut. Poäng delas ut som spurtpris vid två tillfällen till de främsta åkarna vid mellantiderna för 2,5 km och 6,6 km.

Damer 

Etapp 1  Val Müstair, 1 januari 2021

Etapp 2  Val Müstair, 2 januari 2021

Etapp 3  Val Müstair, 3 januari 2021

Etapp 4  Toblach, 5 januari 2021

Etapp 5  Toblach, 6 januari 2021

Etapp 6  Val di Fiemme, 8 januari 2021

Etapp 7  Val di Fiemme, 9 januari 2021

Etapp 8  Val di Fiemme, 10 januari 2021

Herrar 

Etapp 1  Val Müstair, 1 januari 2021

Etapp 2  Val Müstair, 2 januari 2021

Etapp 3  Val Müstair, 3 januari 2021

Etapp 4  Toblach, 5 januari 2021

Etapp 5  Toblach, 6 januari 2021

Etapp 6  Val di Fiemme, 8 januari 2021

Etapp 7  Val di Fiemme, 9 januari 2021

Etapp 8  Val di Fiemme, 10 januari 2021

Anmärkningar

Referenser 

Längdskidåkningssäsongen 2020/2021